Атамановка — хутор в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

История 
Казачья фамилия Деревягиных неразрывно связана с историей саратовской станицы. В списках казаков Саратовской городовой команды 1801 года фигурируют имена Афанасия, Потапа, Василия и Петра Деревягиных. Также казаки из этого рода не единожды избирались в станичные атаманы. Например, Андрей Александрович Деревягин долгие годы возглавлял станицу в конце XIX - начале XX веков. Вероятно, отсюда и название хутора, ставшего, по сути, атаманской дачей.

Физико-географическая характеристика 
Хутор Атамановка располагается на севере Саратовского района, в 13 километрах от административного центра поселения посёлка Расково, в 14 километрах от областного центра города Саратова, вблизи Саратовской кольцевой автодороги. Хутор располагается на берегах реки Елшанка. 

Климат
Климат в хуторе Атамановка близок к умеренно-холодному климату, который наблюдается в хуторе Малая Скатовка Саратовского района. Количество осадков является значительным даже в засушливый месяц (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура — 6,4 °C. Самый сухой месяц — март с 24 мм осадков. В августе количество осадков достигает своего пика — в среднем 45 мм.

Часовой пояс

 Уличная сеть

В хуторе две улицы: Степная и Центральная. Также к селу относятся территории садовых некоммерческих товариществ и одна территория Газпром Трансгаз Саратов.

Население 
На 1 января 2020 года в хуторе проживало 39 человек.

Инфраструктура 
Хутор утопает в зелени фруктовых деревьев, высаженных местными жителями в советский период. 

Южнее хутора, весной 2018 года, по инициативе местного сторожила Сергея Деревягина, была высажена в форме православного восьмиконечного креста абрикосовая аллея, в том месте, где, по легенде, губернатор граф Татищев когда-то пожаловал саратовским казакам землю.

Примечания

Литература 
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с. 
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 Официальный сайт Расковского муниципального образования

Населённые пункты Саратовского района